Alphonse Guilloré ( - 1974), carrossier automobile français
 John B. Root ( - ), né Jean Guilloré, réalisateur de film pornographique
 Raymond Guilloré ( - ), syndicaliste révolutionnaire français

Patronyme breton